Зарі́чка () — присілок у складі Казанського району Тюменської області, Росія.

Населення — 240 осіб (2010, 284 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 91 %

Примітки

Джерела 
 

Населені пункти Казанського району
Присілки Тюменської області